WSDE (анг. Web Services Data Exchange) – веб-сервисы обмена данными. Сервис предоставляющий api для обмена данными между производителем и покупателем.

Назначение 
Обмен данными между производителем и покупателем через сервис WSDE является более новой и наиболее удобной технологией нежели использование прайс-листов. Как правило при большом ассортименте номенклатуры, покупателю приходится использовать прайс-листы поставщиков для загрузки в свою учетную программу, при этом каждый поставщик представляет для этого прайс-лист в своем формате, в этом случае для каждого прайс-листа используются свои алгоритмы для загрузки, а изменение формата данных от производителя приводит к ошибкам при загрузке данных у покупателя.

Сервис WSDE решает эту проблему путём предоставления обеим сторонам определенных функций для передачи и получения данных и определенный стандарт.

Схема работы 
Обмен данными в основном осуществляется между поставщиком (дилером) который хочет предоставить для своих клиентов прайс-лист, наличие товаров на складе, акции и скидки и покупателем (оптовой компанией, интернет магазинов), который занимается распространение и сбытом товаров или услуг.
 Производитель выгружает на веб-сервис WSDE номенклатуру, свойства номенклатуры, характеристики, цены, наличие товаров на складе
 Производитель определяет покупателей, которым доступен доступ к данным либо открывает публичный доступ к данным
 Покупатель загружает с веб-сервиса WSDE в свою программу (Например: 1С:Предприятие или другое ПО) номенклатуру поставщика

Программное обеспечение по алфавиту
Веб-сервисы